Велимир Заец (, родился 12 февраля 1956 в Загребе) — югославский хорватский футболист и футбольный тренер. Играл на позиции полузащитника.

Карьера футболиста

В клубах 
Велимир — воспитанник школы загребского «Динамо». Выступал за «динамовцев» с 1974 по 1984 годы, за время своих выступлений выиграл чемпионат страны в 1982 году (для «Динамо» этот титул стал первый за 24 года) и дважды одерживал победы в Кубке в 1980 и 1983 годах. В 1979 и 1984 годах он завоёвывал титул футболиста года в Югославии, разделив в 1979 году приз с Сафетом Сушичем.

В 1984 году, по достижении 28 лет Велимир получил право играть за границей и уехал в Грецию выступать за «Панатинаикос», где провёл четыре сезона. После этого он завершил карьеру игрока.

В сборной 
За сборную Заец провёл 36 игр, забил один гол. Был капитаном сборной на чемпионате мира 1982 года и на чемпионате Европы 1984 года. Дебют состоялся 23 марта 1977 в матче против сборной СССР в Белграде, который советская сборная выиграла со счётом 4:2. Последнюю игру провёл 16 октября 1985 в Линце против Австрии.

Карьера тренера 
По окончании игровой карьеры Велимир вернулся в Югославию, заняв должность спортивного директора загребского «Динамо». В 1991 году из-за нестабильной обстановки на родине Заец уехал в Грецию, где занял должность директора академии «Панатинаикоса». В сезоне 1996/97 ему даже доверили должность главного тренера клуба. В конце октября 1998 года Заец вернулся на родину. После увольнения Златко Кранчара ему доверили возглавить загребскую «Кроацию» (под таким именем выступало нынешнее загребское «Динамо»), которая терпела неудачу в Лиге чемпионов УЕФА: в первых трёх матчах команда сумела набрать только одно очко (ничья в матче с «Аяксом» и проигрыши «Олимпиакосу» и «Порту»). После прихода Велимира команда преобразилась, побив и «Аякс», и «Порту». Однако ничья с «Олимпиакосом», который занял первое место в группе, не позволила команде пройти в плей-офф: загребцы не попали туда даже со второго места, не войдя в пару лучших команд со вторых мест.

В 2004 году Заец приехал в Англию, где возглавил должность исполнительного директора клуба «Портсмут». В ноябре месяце после увольнения Гарри Реднаппа он стал исполняющим обязанности главного тренера, а 21 декабря был официально назначен главным тренером «помпи». Спустя пять месяцев Велимир стал президентом клуба после назначения тренером Алена Перрена, но 10 октября 2005 объявил о своей отставке по причинам личного характера.

25 мая 2010 Велимир Заец был назначен главным тренером загребского «Динамо» впервые за 11 лет, но не продержался и полгода. Уже 9 августа 2010 он был уволен из-за неудовлетворительных результатов: команда вылетела во третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, проиграв молдавской команде «Шериф», а во внутреннем чемпионате набрала всего четыре очка в трёх стартовых встречах

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Югославии по футболу (до 21 года)
Футбольные тренеры Хорватии
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Панатинаикос»
Тренеры ФК «Динамо» Загреб
Тренеры ФК «Панатинаикос»
Тренеры ФК «Портсмут»